Pingjiang steht für:

 den Kreis Pingjiang (平江) der bezirksfreien Stadt Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Pingjiang (Yueyang);
 den ehemaligen Stadtbezirk Pingjiang (平江) der bezirksfreien Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Pingjiang (Suzhou).